Unwohlsein steht

 allgemein für eine Befindlichkeitsstörung
 für Symptome aus dem Symptomkomplex ICD-10 R53 Unwohlsein und Ermüdung
 als Umschreibung  für Menstruation